Wolfstein, ville de Rhénanie-Palatinat, chef-lieu de :
Wolfstein, Verbandsgemeinde de l'arrondissement de Kusel
Wolfstein, ancienne principauté du Saint-Empire romain